Baltacha oder Baltatscha ist der Familienname folgender Personen:
 Elena Baltacha (1983–2014), britische Tennisspielerin
 Sergei Pawlowitsch Baltatscha (* 1958), sowjetischer Fußballspieler